Leucoagaricus är ett släkte av svampar. Leucoagaricus ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Leucoagaricus